Любча — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любча — городской посёлок в Новогрудском районе Гродненской области.
 Любча — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Любча — исчезнувшая деревня в Вилейском районе Минской области.

Болгария 
 Любча — село в Смолянской области.

Россия 
 Любча — село в Ханкайском районе Приморского края. Ныне несуществующее.

Украина 
 Любча — село в Ставищенском районе Киевской области.